A-20 puede hacer referencia a:

 El avión bimotor estadounidense Douglas A-20.
 El buque de apoyo a submarinistas y de rescate submarino de la Armada Española Neptuno (A-20).
 Un prototipo del tanque BT soviético.
 Un personaje de .hack//SIGN.